Список замков в Боснии и Герцеговины.

См. также 
 Города средневековой Боснии

Списки:Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина